L'édition 2019 du tournoi de tennis de Genève se déroule du 19 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Alexander Zverev remporte l'épreuve en simple, Oliver Marach et Mate Pavić celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, de l'Argentin Guido Pella, du Croate Ivo Karlović, des Espagnols Pablo Andújar et Jaume Munar, des Italiens Matteo Berrettini et Fabio Fognini, du Néerlandais Robin Haase, du Roumain Marius Copil, du Russe Daniil Medvedev, du Serbe Laslo Djere et du Tunisien Malek Jaziri.

Lauréats 
Alexander Zverev remporte le tournoi en simple en battant en finale Nicolás Jarry. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, Oliver Marach et Mate Pavić remportent leur 6 titre ensemble, en battant en finale Matthew Ebden et Robert Lindstedt. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Genève
 Saison 2019 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Genève
ATP 2019
Sport en Suisse en 2019
Tennis en mai 2019